Ива́н Алексе́евич Коко́шкин (1765—1835) — русский писатель. Двоюродный брат драматурга Ф. Ф. Кокошкина.

С 1818 член Вольного общества любителей российской словесности. 

Комедия Кокошкина: «Поход под шведа» (изд. анонимно, СПб., 1790), с успехом шла на санкт-петербургской сцене и часто исполнялась в Эрмитаже, забавляя Екатерину намеками на «злобу дня» того времени и изображением трусости изнеженных гвардейцев.

Имел чин классного чиновника.

Написал также: «Стансы: Екатерина II» (СПб., 1790).

Литература

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры
Родившиеся в 1765 году
Умершие в 1835 году